

Sciences et techniques 
 En physique et en chimie, un hélion est un noyau d'hélium, particulièrement d'hélium 3.
 En astronomie et en planétologie, un  est un météoroïde provenant d'une direction voisine de celle du Soleil.

Culture et société 
  est une maison d'édition polonaise.
  est une loge maçonnique à Huntsville, en Alabama (États-Unis).
 Helion est un personnage de la trilogie L'Âge d'or de John C. Wright.

Anthroponyme

Prénom 
  est un patricien romain et maître des offices du Bas-Empire.
 Hélion de Villeneuve (~1270-1346) est un chevalier du Moyen Âge.

Patronyme 

 Hermann Hélion (1973-), un footballeur français ;
 Jacky Hélion (1948-2009), un coureur cycliste français ;
 Jean Hélion (1904-1987), un peintre français.